Margulis est un patronyme hébreu séfarade porté notamment par :
Gregori Margulis, un mathématicien russe ;
Lynn Margulis, une microbiologiste américaine.

Voir aussi 
 Margolis
 Margules

Homonymie de patronyme